Вальтер Гевара (1912 — 1996) — болівійський державний і політичний діяч, тимчасовий президент країни 1979 року
 Ернесто Че Гевара (1928 — 1967) — латиноамериканський революціонер та партизан-підпільник
 Амадо Гевара (1976) — гондураський футболіст
 Гевара (Rhopornis ardesiacus) — вид горобцеподібних птахів родини сорокушових (Thamnophilus)